Муниципальная (местная) полиция — правоохранительные органы, которые находятся под контролем местных властей, вплоть до самых мелких муниципальных образований. Муниципальная полиция финансируется из местного бюджета и, как правило, её компетенция ограничивается охраной общественного порядка, патрулированием территории населённого пункта, регулированием дорожного движения и выполняют другие задачи дорожной полиции. Эти полицейские силы, как правило, ответственны перед местными властями и администрациями городов и муниципалитетов (мэрами, городскими собраниями и т. п.).

С точки зрения их роли в деятельности полиции они являются превентивной полицией — то есть силами предотвращения правонарушений.

В большинстве стран существуют общенациональные законы и постановления, которые регулируют объём полицейской ответственности муниципалитетов и обеспечивают определённую степень единообразия в организации полиции. Однако полицейские силы отдельных муниципалитетов в одной и той же стране могут сильно различаться по внешнему виду (например, по форме). Классическими примерами являются итальянская (Polizia Municipale), испанская (Policía Local) или швейцарская (Gemeindepolizei) муниципальная полиция.

История 
Исторически сложилось, что роль муниципальной полиции выполняла городская стража. Сегодня некоторые формирования муниципальной полиции по-прежнему носят название стражи (гвардии). Примеры:

  Бразилия: guarda municipal
  Польша: straż miejska, straż gminna
  Украина: муніципальна варта

Муниципальная полиция по странам

См. также 

 Полиция городской агломерации
 
 Муниципальная полиция (Таллин)
 Муниципальная полиция Москвы (1812)

Литература

на английском языке

на немецком языке 
 
 
 

Полиция